Brandwiesengraben ist ein Gewässername:

 Brandwiesengraben (Frauenbach), linker Zufluss des Frauenbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) bei Oberwinstetten, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern kurz nach der Landesgrenze zu Baden-Württemberg
 Brandwiesengraben (Kehlbach), rechter Zufluss des Kehlbachs (zum Andelsbach) bei Löcherberg, Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Brandwiesengraben (Moosgraben), rechter Zufluss des Moosgrabens (zum Lentersheimer Mühlbach, zur Wörnitz) vor dem Kussenhof, Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern